Blau-Gold steht für:
 Blau-Gold-Haus, Köln
 Bürgergarde „blau-gold“ von 1904, Kölner Karnevalsgesellschaft
 Kölner Federball Club Blau-Gold, Badminton-Verein
 SG Blau-Gold Braunschweig, Sportverein
 TSC Blau-Gold Nienburg, Tanzsportverein
 TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt, Tanzsportverein